August Wildt ist der Name folgender Personen:

* August Wildt (Mediziner) (1872–??), deutscher Chirurg 
 August Wildt (Maler) (1882–1963), deutscher Maler, Pädagoge und Restaurator